Martina Franca – comune italiano della Puglia
Martina Franca – vino pugliese
Martina Franca – spumante pugliese
ASD Martina Franca 1947 – squadra calcistica italiana, così denominata dal 2012 al 2016 (attualmente ASD Martina Calcio 1947)